«Спин-Сити», или «Кручёный город» () — американский телевизионный ситком, транслировавшийся по телеканалу ABC с 1996 по 2002 год. Действие происходит в штабе вымышленного мэра города Нью-Йорка. Главную роль — роль молодого заместителя мэра, ответственного за широкий круг вопросов, — поначалу исполнял Майкл Джей Фокс, а после его ухода в 2000 году — Чарли Шин.

За эту роль Майкл Джей Фокс был награждён премиями «Эмми» (2000), «Золотой глобус» (четыре премии с 1998 по 2001 г.) и двумя премиями Гильдии киноактёров США (1999, 2000).

Сюжет 

Майк Флаэрти умудряется находить выход из самых сложных ситуаций, но постоянно занят на работе, от чего страдает его личная жизнь. Майк должен решать, что делать, если мэр случайно оскорбил в своей речи сексуальные меньшинства, кому присматривать за его развязной женой на банкете, как договориться с бастующими мусорщиками, как поднять упавшие рейтинги мэра и так далее.

В команду Майка также входят пресс-секретарь Пол Лэсситер, амбициозный менеджер по персоналу Стюарт, ответственный за группы меньшинств гомосексуал Картер Хейвуд, наивный Джеймс Хоберт, занимающийся написанием речей мэра, и секретарь Майка по имени Джанел, позже секретарём становится ответственная Стейси, а Джанел становится секретарём мэра.

В ролях

Основной состав 

 Майкл Джей Фокс — Майкл Флаэрти
 Барри Боствик — Рэндолл М. Уинстон-Младший
 Конни Бриттон — Никки Фабер
 Карла Гуджино — Эшли Шеффер
 Ричард Кайнд — Пол Лэсситер
 Алан Рак — Стюарт Бондек
 Тейлор Стенли — Карен
 Майкл Боутман — Картер Хэйвуд
 Александр Чаплин — Джеймс Хоберт
 Виктория Диллард — Джанелл Купер
 Хизер Локлир — Кэйтлин Мур
 Чарли Шин — Чарли Кроуфорд
 Дженнифер Эспозито — Стейси Патерно
 Лана Паррия — Энджи Ордонес

Приглашённые звёзды 

 Вуди Харрельсон — Томми Дюген
 Люк Перри — Спэнс Кеймер
 Аманда Пит — Шелли МакКори
 Марли Мэтлин — Сара Эдельман
 Ракель Уэлч — Эбби Лэсситер
 Фэйт Принс — Клаудия Сакс
 Дональд Трамп — Играет самого себя
 Хайди Клум — Играет саму себя
 Дэниз Ричардс — Дженнифер Дункан
 Лори Локлин — Мишелль
 Сэм Робардс — Артур
 Ванесса Марсел — Чокнутая Кара
 Скотт Вульф — Тим Коннелли
 Дафна Зунига — Кэрри
 Трейси Поллан — Рене
 Алисса Милано — Мэг
 Кортни Торн-Смит — Даниэлль Бринкман
 Кристофер Ллойд — Оуэн Кингстон
 Сэм Ллойд — Палеонтолог
 Рози О’Доннелл — Играет саму себя
 Френки Мунис — Дерек
 Присцилла Пресли — Тётушка Мэри Патерно
 Куин Латифа — Робин Джонс
 Джейсон Пристли — Скотт

Рейтинг

Выход на DVD 

Компания Shout! Factory выпустила на DVD все 6 сезонов шоу в первом регионе.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1996 году
Телесериалы США, завершённые в 2002 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Политические телесериалы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы DreamWorks Television
Программы телеканала American Broadcasting Company